Heusden kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Heusden (ort i Belgien), Flandern, Provincie Limburg,

Nederländerna 

 Heusden, ort och kommun, Noord-Brabant, 
 Heusden (ort i Asten), 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar